Леони́д Кня́зев: 
 Князев, Леонид Михайлович (1851—1929) — русский государственный деятель, тайный советник.
 Князев, Леонид Сергеевич (1917—1983) — советский актёр театра и кино.